Jan Tromp (journalist), een Nederlandse journalist
 Jan Tromp (kunstfluiter), een Nederlandse kunstfluiter
 Jan Tromp (kunstschilder), een Nederlandse kunstschilder
 Jan Tromp (stripfiguur), een stripfiguur uit "Jan, Jans en de kinderen"